

Patronyme 

 Pierre Bullet (1639-1716), architecte français ;
 Jean-Baptiste Bullet de Chamblain (1665-1726), architecte français ;
 Jean Baptiste Bullet (1699-1775), théologien français ;
  (1921-2011), ecclésiastique catholique suisse.
 Jean-Baptiste Bullet (JB Bullet) (1989-), auteur-compositeur-interprète et notaire français ;

Toponyme 

 Bullet, commune suisse du canton de Vaud, située dans le district du Jura-Nord vaudois ;
 Bullet, ruisseau suisse du canton de Vaud.

Titres 

 Bullet (1996), film américain de Julien Temple.
 Bullet (2014) est un film de Nick Lyon avec Danny Trejo et Jonathan Banks

Personnages de fiction 

 Bullet, personnage de Marvel Comics.

Autres 

 Bullet for My Valentine (1998-), groupe de heavy metal gallois ;
 Bullet, bibliothèque logicielle libre ;
 Bullet Records (1945-1952), compagnie de disques indépendante américaine ;
 Le Bullet Journal (ou Bujo) est une méthode d'organisation personnelle ;
 Bullet, une partie de blitz ultra-rapide au jeu d'échecs, en général 1 minute pour chaque joueur.

Voir aussi